Миронець Анатолій Іванович — головний лікар Корецької лікарні відновного лікування; заслужений лікар України.
 Миронець Іван Дмитрович (1900—1937) — мовознавець, педагог та дослідник історії української літератури. Автор підручника «Техніка української мови».
 Миронець Олег Олександрович (* 1998) — український легкоатлет, спеціалізується в бігу на 800 метрів, багаторазовий чемпіон та призер національних першостей у бігу на короткі та середні дистанції.

Примітки